Langwiesenbach und Langwiesenbächle sind Gewässernamen:

 Langwiesenbach (Bubwiesenbach), linker Zufluss des Bubwiesenbachs (zum Brucher Bach, zur Weißach) vor Bruch, Gemeinde Weissach im Tal, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Langwiesenbach (Bullenfeldgraben), rechter Zufluss des Bullenfeldgrabens (zur Rems) bei Böbingen an der Rems, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Langwiesenbach (Echaz), linker Zufluss der Echaz in Unterhausen, Gemeinde Lichtenstein, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Langwiesenbach (Fichtenohe), rechter Zufluss der Fichtenohe bei Weiglathal, Gemeinde Hummeltal, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Langwiesenbach (Gruppenbach), rechter Zufluss des Gruppenbachs (zur Weißach) in Cottenweiler, Gemeinde Weissach im Tal, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Langwiesenbach (Gurk), linker Zufluss der Gurk in Straßburg, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Langwiesenbach (Mur), vom Mühlgang abzweigender linker Zufluss der Mur bei Fluttendorf, Gemeinde Mureck, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Langwiesenbach (Sanzenbach), linker Zufluss des Sanzenbachs bei Sanzenbach, Gemeinde Rosengarten, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Langwiesenbach (Stainzbach), rechter Zufluss des Stainzbachs bei Stallhof, Markt Stainz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Langwiesenbach, deutscher Name des Volarský potok, linker Zufluss der Warmen Moldau am Mrtvý luh bei Chlum u Volar, Stadt Volary, Bezirk Prachatitz, Südböhmische Region, Tschechien
 Langwiesenbach (Zimmerholzer Wildbach), linker Zufluss des Zimmerholzer Wildbachs (zum dort noch Hepbach genannten Saubach, zur Radolfzeller Aach) vor Zimmerholz, Stadt Engen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg

 Langwiesenbächle, rechter Hauptstrang-Oberlauf des Maßholderbachs in Obermaßholderbach, Stadtteil Büttelbronn, Öhringen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Langenwiesbach
 Langwiesbach
 Langwiesengraben